Kollaa – fiume della Carelia
 1929 Kollaa – asteroide della fascia principale
 Battaglia di Kollaa – episodio della guerra d'inverno, combattuta tra Finlandia e Unione Sovietica

Pagine correlate

Kolla